Ácido di-hidroxi-benzoico pode se referir aos seguintes compostos:

 Ácido 2,3-di-hidroxi-benzoico
 Ácido 2,4-di-hidroxi-benzoico (ácido β-resorcílico)
 Ácido 2,5-di-hidroxi-benzoico (ácido gentístico)
 Ácido 2,6-di-hidroxi-benzoico (ácido γ-resorcílico)
 Ácido 3,4-di-hidroxi-benzoico (ácido protocatecuico)
 Ácido 3,5-di-hidroxi-benzoico (ácido α-resorcílico)

Desambiguação